Sarcococca är ett släkte av buxbomsväxter. Sarcococca ingår i familjen buxbomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Buxbomsväxter
Sarcococca